Symposium Oeconomicum Muenster e. V. ist ein unabhängiger studentischer Verein, welcher es sich zum Ziel gesetzt hat, Studenten vorlesungsergänzende Einblicke in die betriebswirtschaftliche Praxis zu ermöglichen. Bei einem alljährigen Wirtschaftskongress, dem Symposium Oeconomicum Muenster, mit rund 800 Teilnehmern wird im Rahmen von Vorträgen und Podiumsdiskussionen ein Gedankenaustausch zwischen Studierenden, Hochschullehrern sowie Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ermöglicht. Der Kongress wird organisiert um den Studierenden eine Verbindung aus Theorie und Praxis zu ermöglichen, sowie Ihnen die Möglichkeit zu geben persönliche Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen.

Historie

Geschichte 
Im Jahr 1987 fand zum ersten Mal das Symposium Oeconomicum Muenster statt und dient seither dem Austausch zwischen der Westfälischen Wilhelms-Universität und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Themen der vergangenen Jahre 
 2022: NACHGEHAKT - Ein genauer Blick lohnt sich Hauptreferentin und Hautreferenten Elke Benning-Rohnke; Aufsichtsrätin und Beirätin, ehem. Vizepräsidentin FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte  Christian Salewski; Investigativreporter, Gründer von Flip   Felix Rohrbeck; Investigativreporter, Gründer von Flip 

2021: Envision Tomorrow - Gemeinsam die Weichen neu stellen 
Hauptreferentinnen
Dorothee Bär; Mitglied des deutschen Bundestages
Simone Menne; deutsche Managerin
Inka Naumann; Category Director Home Care DACH bei Unilever
 2020: Inspired to Act - Bewusstsein stärken, Verantwortung übernehmen
 Das Symposium Oeconomicum Muenster 2020 ist aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen
 2019: Kostbare Freiheit – Ein Hochkaräter unter der Lupe
 Hauptreferenten
 Markus Pieper; Mitglied des europäischen Parlaments
 Oliver Schröm; Journalist, Chefredakteur CORRECTIV
 Jakob Berndt; Co-Founder Tomorrow Bank
 2018: Auf ein Wort – Buzzwords beleuchten, Durchblick schaffen
 Hauptreferenten
 Thomas Wessel; Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Evonik Industries AG
 Anna Dimitrova; Geschäftsführerin Strategy & Digital von Vodafone Deutschland
 Ansgar Buschmann; Mitglied der Geschäftsführung der Heinrich Buschmann GmbH&Co.KG
 Jens Peter Klatt; Vice President Multi-Channel von Mister Spex
 Nam Hoang-Dong; Vice President, Head of Marketing Technology Management der Esprit Europe GmbH
 Sven Klenner; Director Sales eCommerce und Marketing der Thalia Bücher GmbH
 2017: herausragen – Identität bewusst nutzen
 Hauptreferenten
 Albert Christmann; Persönlich haftender Gesellschafter der Dr. August Oetker KG Nahrungsmittel
 Stephan Füsti-Molnár; President Deutschland der Henkel AG & Co. KGaA
 Markus Pertlwieser; Chief Digital Officer der Deutschen Bank AG
 Alexander Steinforth; Direktor Strategie und Geschäftsentwicklung des Düsseldorfers Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V.
 2016: Zeit Wert Geben – Entschlossen handeln in einer schnellen Welt
 Hauptreferenten
 Ursula von der Leyen; Bundesministerin der Verteidigung
 Frank Briegmann; President und CEO Central Europe von UNIVERSAL MUSIC und Deutsche Grammophon
 Christopher Nörskau; Co-Founder and Managing Director der Blackboard GmbH (slow watch)
 Rudolf Wötzel; Inhaber von Gemsli – das Berg(zu)Haus
 2015: Status: In einer Beziehung – Die Herausforderung des Miteinanders
 Hauptreferenten
 Heiner Brand; Ehemaliger Handballnationaltrainer und -spieler
 Franz Markus Haniel; Vorsitzender des Aufsichtsrats der Franz Haniel & Cie. GmbH
 Christian Freese; General Manager bei Uber
 Stefan Gross-Selbeck; Managing Director bei BCG Digital Ventures Berlin
 2014: Ganz schön gewagt?! – Wenn der Sprung ins Unbekannte lockt
 Hauptreferenten
 Titus Dittmann; Skaterpionier
 Burkhard Schwenker; Vorsitzender des Executive Committee von Roland Berger Strategy Consultants
 Frank Thelen; Seriengründer und Investor, myTaxi, Kaufda, Wunderlist etc.
 2013: Richtungszeiger Trend – Das Ticken der Wirtschaft
 Hauptreferenten
 Claus Hipp; Unternehmer und Geschäftsführer des Nahrungsmittel- und Babykostherstellers Hipp
 Juergen Erbeldinger; Gründer und CEO der partake AG
 Frank Böttcher; Country Manager USA, Liebeskind
 2012: Unsere Generation – Segel setzen trotz stürmischer Zeiten
 Hauptreferenten
 Heiner Flassbeck; Chef-Volkswirt der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung
 Hermann-Josef Lamberti; Vorstandsmitglied der Deutschen Bank
 Frank Mattern; McKinsey-Deutschlandchef
 Georg Milbradt; ehem. Ministerpräsident Sachsen
 Hans Tietmeyer; Bundesbankpräsident a. D.
 2011: Grenzen|los?! – „Die Route wird neu berechnet“
 Hauptreferenten
 Stefan Beiten;Gründer Greenlight Media und Executive Producer der mit BBC Worldwide koproduzierten Event-Documentary-Filme DEEP BLUE und EARTH
 Hasso Kaempfe;Berater für Unternehmer, ehem. CEO Mast-Jägermeister AG (1998–2007)
 Ministerin Svenja Schulze MdL; Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
 2010: Erfolgsfaktor Leidenschaft – Wenn Herz auf Kopf trifft
 Hauptreferenten
 Akram Baker; Personalentwicklungs- und Kommunikationsberater sowie Externer Berater für Nahostpolitik im Wahlkampf für Präsident Barack Obama
 Carlo Vassallo; Country Manager of Ferrero Germany
 2009: MACHT///GESTALTEN – Wer hat, der kann?
 Hauptreferenten
 Friedrich Bohl; Vorsitzender des Aufsichtsrates der DVAG, Bundesminister a. D.
 Wolfgang Hartmann; Mitglied des Vorstandes Commerzbank AG
 Franz Müntefering; Mitglied des Deutschen Bundestages, Parteivorsitzender SPD
 2008: Kopf oder Zahl – Der Einfluss des Geldes im Spiel der Gesellschaft
 2007: Energie, die uns bewegt – Hochspannung in Wirtschaft und Gesellschaft
 2006: Global Denken – Erfolgreich Lenken – Managementstrategien international agierender Unternehmen
 2005: Ideen machen Unternehmen – Wettbewerbsvorteil durch innovatives Denken
 2004: Metropoly – Spiel der Städte um Wirtschaft, Image und Visionen
 2003: Starker Wind in blauen Segeln – Ist Europas Wirtschaft auf Kurs?
 2002: Bitte übernehmen Sie – Macht und Verantwortung in der Wirtschaft
 2001: Black Box Mensch – Unsere Rolle in der Wirtschaft
 2000: Kleine Giganten – Große Zwerge – Der Mittelstand als treibende Kraft der Wirtschaft
 1999: Schöne Aussichten?! – Aufbruch in das nächste Jahrtausend
 1998: Stets zu Diensten – Märkte im Umbruch – Dienstleistungen im Durchbruch
 1997: Wirtschaften weltweit – Deutschland im Strom der Globalisierung
 1996: Grenzenlos mobil – Mobilität und Kontinuität in der deutschen Wirtschaft
 1995: Kunst, Kulturen, Kapital – Spannungsfelder zwischen Wirtschaft und Kultur
 1994: Die Zukunft der deutschen Wirtschaft – Neue Wege zur Standortpflege
 1993: Wirtschaft und Verantwortung – Weiche Ideale und harte Realität
 1992: Schneller! Höher! Weiter? – Ökonomische Revolutionen
 1991: Zukunft der Arbeit – Arbeit ohne Zukunft?
 1990: Made in Germany – die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen Wirtschaft
 1989: Deregulierung und Privatisierung
 1987: Ökonomie und Ökologie

Das Kuratorium 
Die Mitglieder des Symposium Oeconomicum Muenster werden nach eigenen Angaben durch konstruktive Kritik, Anregungen sowie Vorschläge zur Ausarbeitung eines 18-köpfigen Kuratoriums unterstützt. Dieses Kuratorium setzt sich zusammen aus Professoren der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Stand 2019):

 Thomas Apolte, Institut für ökonomische Politikanalyse
 Martin Artz, Lehrstuhl für Controlling und Unternehmensbesteuerung
 Klaus Backhaus; Betriebswirtschaftliches Institut für Anlagen- und Systemtechnologie
 Jörg Baetge; Institut für Revisionswesen
 Jörg Becker; Institut für Wirtschaftsinformatik
 Wolfgang Berens; Institut für BWL, insbesondere Controlling
 Sonja Gensler, Institut für wertbasiertes Marketing
 Peter Kajüter; Institut für internationale Unternehmensberechnung
 Bernd Kempa; Institut für internationale Ökonomie
 Hans-Jürgen Kirsch; Institut für Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung
 Thomas Langer; Lehrstuhl für BWL, insbesondere Finanzierung
 Andreas Löschel, Institut für Mikroökonomik, insb. Energie- und Ressourcenökonomik
 Stephan Meisel, Juniorprofessor für Wirtschaftsinformatik, insb. Quantitative Methoden in der Logistik
 Andreas Pfingsten; Institut für Kreditwesen
 Gerhard Schewe; Institut für BWL, insbesondere Organisation, Personal und Innovation
 Theresia Theurl; Dekanin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
 Heike Trautmann, Institut für Wirtschaftsinformatik und Statistik
 Christoph Watrin; Institut für Unternehmensrechnung und -Besteuerung

Struktur 
Jedes Jahr findet sich ein neues Team an engagierten Studenten der Westfälischen Wilhelms-Universität zusammen, welches sich der Organisation und Durchführung des Wirtschaftskongresses Symposium Oeconomicum Muenster annimmt. Sämtliche Ausgestaltungspunkte liegen dabei komplett in der Hand der 38 Teammitglieder. Diese setzen das Oberthema des anstehenden Kongresses fest, akquirieren Sponsoren sowie Referenten und erstellen somit das komplette Gerüst des Symposium Oeconomicum Muenster.

Der Vorstand 
Die Aufgabe des Vorstandes besteht in der Betreuung der Teammitglieder. Es ist das Anliegen des Vorstandes die Arbeit der Themenkreise und Ressorts zu lenken und koordinieren, um eine produktive Zusammenarbeit zu gewährleisten. Neben dem Austausch mit dem vierzehnköpfigen Kuratorium werden die Hauptreferenten vom Vorstand eingeladen und betreut.

Die Ressorts 
Um das Symposium Oeconomicum stattfinden zu lassen, bedarf es neben der inhaltlichen Ausarbeitung natürlich auch einer organisatorischen Vorbereitung. Diese findet in vier verschiedenen Ressorts statt.
 Finanzen: Ohne die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren wäre es uns nicht möglich das Symposium auf diesem Niveau stattfinden zu lassen. Das Ressort Finanzen bemüht sich sowohl um die Akquise der Sponsoren, als auch um ihre Betreuung.
 Organisation: Die Tätigkeiten des Organisationsteams umfasst das Flottenmanagement, die Reservierung von Räumlichkeiten – sowohl im Schloss, als auch für die Übernachtungen der Referenten-, die Organisation des Vorabends, die Dekoration und Ausstattung der Tagungsräume im Schloss der Universität sowie die Verpflegung am Tag des Symposiums.
 Marketing: Das Marketing-Ressort ist für den Auftritt des Symposiums nach außen verantwortlich. Innerhalb eines Jahres wird in Zusammenarbeit mit einem externen Grafiker ein einheitlicher Auftritt erarbeitet. Zu dieser Arbeit gehört unter anderem die Erstellung des Konzeptheftes zur Referenten- und Sponsorenakquirierung, als auch Entwürfe des Plakates, der Eintrittskarten, des Folders und die Anfertigung unseres Kongressheftes. Außerdem ist es für die aktive Gestaltung der Beziehung zwischen dem Symposium Oeconomicum Muenster und der Öffentlichkeit verantwortlich, sowie die Pflege des Blogs. Zu den weiteren Aufgaben des Ressorts gehört auch die Organisation der InSOMnia Partys und die After Show Party.
 Strategie: Das Strategie-Team unterstützt die Symposianer bei der computergestützten Umsetzung der Organisation und Rationalisierung von Datenverarbeitung und Kommunikationsfluss. Eine wichtige Aufgabe des Teams ist die Planung, Realisation und Pflege der Internet- und Intranetseite. Es kümmert sich außerdem um den Kartenvorverkauf und interne Team-Events. Darüber hinaus ist das Ressort für die Evaluation des Symposium Oeconomicums zuständig und unterstützt die anderen Teams bei der Organisation und Außendarstellung.

Die Themenkreise 
Der Großteil des Teams befasst sich mit der inhaltlichen Ausgestaltung des Symposium Oeconomicum Muenster. Ein Jahr lang arbeiten diese Teammitglieder an der Organisation sechs verschiedener Themenkreise, welche im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Die Studenten beschäftigen sich zunächst inhaltlich mit dem jeweiligen Thema. Als Ergebnis entsteht ein Diskussionskonzept, welches als Grundlage für die Foren dient. Danach geht es an die gleichsam schwierige wie herausfordernde Aufgabe der Akquirierung von Referenten und Moderatoren. Letztendlich werden sechs verschiedene Themenkreise erstellt, an denen in der Regel vier Referenten, ein Moderator sowie natürlich viele interessierte Studenten teilnehmen und diskutieren.

Die Abendveranstaltung 
Jedes Jahr findet im Vorhinein des eigentlichen Wirtschaftskongresses Symposium Oeconomicum Muenster die sogenannte Abendveranstaltung statt. Zu einem auserwählten Thema werden namhafte Referenten geladen, welche in verschiedenen Vorträgen das jeweilige Thema der Abendveranstaltung ausgeprägt behandeln und hinreichend diskutieren. Rund 200 Teilnehmer nehmen jährlich interaktiv an diesem Geschehen teil und bereichern somit die Veranstaltung mit detaillierten und interessanten Fragestellungen. Als Highlight der Abendveranstaltung dient jedes Jahr die Bekanntmachung des Oberthemas des anstehenden Wirtschaftskongresses Symposium Oeconomicum Muenster.

Beitrittsmöglichkeiten 
Aufgrund der eigenständigen Arbeit der Teammitglieder bei der Organisation und Durchführung des Wirtschaftskongresses Symposium Oeconomicum Muenster liegt die besondere Aufgabe darin engagierte Studenten und Studentinnen zu finden und auszuwählen, die bereit sind das universitäre Leben auf ihre Art und Weise zu prägen. Jedes Jahr scheiden rund die Hälfte der Mitglieder des ehemaligen Teams aus und werden durch neue Gesichter ersetzt. Jeder Teilnehmer kann zwei Jahre seine individuellen Ideen und Vorstellungen in die Arbeit des Symposium Oeconomicum einfließen lassen, muss jedoch dann das Team verlassen.

Sämtliche Studenten und Studentinnen aus jeglichen Fachbereichen sind bei der Auswahl neuer Teilnehmer erwünscht und gefragt um ein breites Spektrum an Ansichtsweisen zu erreichen.

Voraussetzungen zur Teilnahme am Symposium Oeconomicum ist die Bereitschaft, sich langfristig mit Engagement und Motivation für das Symposium Oeconomicum Muenster einzusetzen. Für Interessenten veranstaltet das Symposium Oeconomicum Muenster jährlich nach dem Kongress einen Kennenlernabend.

Der Symposium Oeconomicum – Alumni e. V. 
Am 8. März 2001 wurde von 18 ehemaligen Symposianern der Symposium Oeconomicum – Alumni e. V. gegründet. Die Aufgabe des Vereins ist die Unterstützung des jeweils aktuellen Symposium Oeconomicum Muenster sowie laut Satzung die „ Förderung der Berufs- und Erwachsenenbildung, insbesondere im studentischen Bereich“. Formen der Unterstützung sind dabei Finanz- und Sachmittel, aber auch die Weitergabe von Erfahrungswerten von Mitgliedern des Symposium Oeconomicum – Alumni an aktuelle Mitglieder des Symposium Oeconomicum, inhaltliche Unterstützung bei der Themenwahl oder die Sponsoren- und Referentenvermittlung.

Weblinks 
 Homepage des Symposium Oeconomicum Münster e. V.

Verein (Münster)